Aluniș több romániai település román neve lehet:

 Cseralja, település Romániában, Arad megyében.
 Aluniș falu Romániában, Argeș megyében.
 Aluniș falu Romániában, Buzău megyében.
 Aluniș falu Romániában, Dâmbovița megyében.
 Aluniș falu Romániában, Gorj megyében.
 Székelymagyaros falu Romániában, Hargita megyében.
 Kecsed település Romániában, Kolozs megyében, Kecsed község központja.
 Magyaró település Romániában, Maros megyében, Magyaró község központja.
 Aluniș település Romániában, Prahova megyében, Aluniș község központja.
 Szamosszéplak falu Romániában, Szilágy megyében.

 Aluniș község Moldovában, Rîșcani járásban.